Jozef Sabovčík, né le  à Bratislava, est un patineur artistique tchécoslovaque.

Il est médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 1984 à Sarajevo. Il est double champion d'Europe en 1985 et 1986.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

Naissance en décembre 1963
Naissance à Bratislava
Naissance en Tchécoslovaquie
Patineur artistique tchécoslovaque
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Médaillé de bronze olympique tchécoslovaque
Champion d'Europe de patinage artistique